Miejscowości w USA:
 Lovington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Lovington – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Lea
Gminy w USA:
 Lovington (ang. Lovington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
W Wielkiej Brytanii:
 Lovington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)